barwa czerwona – addytywna barwa podstawowa

Miejscowości 
 Czerwień – jeden z Grodów Czerwieńskich; prawdopodobnie wieś Czermno w gminie Tyszowce
 Czerwień – miasto na Białorusi w obwodzie mińskim, stolica rejonu czerwieńskiego
 Czerwień – wieś w rejonie podhajeckim Ukrainy

Inne 
 Czerwień – szczyt w Karkonoszach w obrębie Karkonoskiego Padołu Śródgórskiego, na południowy zachód od Zachełmia
 Czerwień – potok w Karkonoszach
 czewica (również czerwień) – dwuśrodowiskowa ryba z rodziny łososiowatych blisko spokrewniona z głowacicą